Karl Stucke ist der Name folgender Personen:

 Karl Stucke (1800–1871), deutscher Arzt, siehe Carl Stucke (Mediziner) 
* Karl Stucke (Journalist) († 1940), deutscher Journalist